Амельковщина или ранее Омельковщина () — деревня в составе Хойникского горсовета Хойникского района Гомельской области Белоруссии. В связи с радиационным загрязнением после катастрофы на Чернобыльской АЭС жители (173 семьи) переселены в места не загрязнённые радиацией.

География 
В 20 км на северо-восток от районного центра Хойники и железнодорожной станции в этом городе, расположенной на ветке Василевичи — Хойники, отходящей от линии Брест — Гомель, в 97 км от Гомеля.

История 
В «Камеральном описании Речицкой округи…» 1796 года, составленном на основе ревизии 1795 года, деревня Омельковщина с поташным заводом названа среди селений, принадлежавших графам Ракицким, но пребываших в двойной заставе у панов Прозора и Павши. С 1797 года в Речицком уезде Минской губернии. В 1811 году находилась во владении Ракицких. В пореформенный период в составе Молодушской волости. В 1879 году обозначена в числе селений Малодушского церковного прихода. В 1897 году действовал хлебозапасный магазин, рядом находился одноимённый фольварк.

С 8 декабря 1926 года центр Омельковщинского сельсовета Хойникского района Речицкого, с 9 июня 1927 года по 26 июля 1930 года Гомельского округов, с 20 февраля 1938 года Полесской, с 8 февраля 1954 года Гомельской областей.

В 1930 году начальная школа, отделение потребительской кооперации. В 1931 году в деревне работали паровая мельница и лесопилка. Организован колхоз «Путь Ленина».

Во время Великой Отечественной войны в деревне и окрестных лесах базировался отдельный партизанский отряд имени А. В. Суворова. В январе 1943 года в районе деревни партизаны вели бой против карателей. В июне 1943 года оккупанты сожгли 135 дворов и убили 54 мирных жителя. На фронтах и партизанской борьбе погибли 252 жителя Омельковщинского сельсовета. В память о погибших в центре деревни в 1970 году установлена скульптура воина.

В 1959 году деревня была центром колхоза «Путь Ленина», действовало отделение связи.

В 1968 году к деревне присоединён посёлок Омельковщина.

Население

Численность 
1980-е — жителей нет.

Динамика 
 1850 год — 15 дворов, 117 жителей.
 1897 год — 43 двора, 216 жителей, в фольварке — 2 двора, 30 жителей.
 1908 год — 46 дворов, 315 жителей.
 1930 год — 79 дворов, 411 жителей.
 1940 год — 139 дворов, 608 жителей.
 1959 год — 376 жителей, на хуторе 149 жителей (согласно переписи).
 1980-е — жители переселены.

Известные уроженцы, жители 
Никитенко, Пётр Романович — советский военный деятель, генерал-лейтенант.

Достопримечательность 
 Памятник погибшим Советским воинам (1972 год)

Инфраструктура 
В 1930-е годы возле деревни выявлены железорудные залежи.

Жилых домов нет (2004 год). Планировка состоит из 2 основных параллельных улиц с широтной ориентацией и нескольких переулков. Застройка двусторонняя, дома деревянные, усадебного типа.

Транспорт 
Транспортная связь по просёлочной, а затем по автодороге Ровенская Слобода — Хойники

Примечания

Литература 
 Гарады і вёскі Беларусі: Энцыклапедыя. Т.2, кн.2. Гомельская вобласць/С. В. Марцэлеў; Рэдкалегія: Г. П. Пашкоў (галоўны рэдактар) і інш. — Мн.: БелЭн, 2005. 520с.: іл. Тыраж 4000 экз. ISBN 985-11-0330-6 ISBN 985-11-0302-0

Ссылки 
Исчезнувшие населённые пункты Хойникского района
Населённые пункты Чернобыльской зоны отчуждения (Белоруссия)